Leutwein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Leutwein (1911–1974), deutscher Mineraloge
 Theodor Leutwein (1849–1921), Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika und Kommandeur der Schutztruppe 
 Theodor Leutwein (Landrat) (1879–1940), deutscher Verwaltungsbeamter